Olaszország
Roccaforte del Greco, község Olaszországban, Calabria régióban, Reggio Calabria megyében
Roccaforte Ligure, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Roccaforte Mondovì, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében